Ženská dvouhra Hobart International 2020 probíhala v polovině ledna 2020. Do singlové soutěže hobartského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla americká tenistka Sofia Keninová, která zvolila start na úvodním ročníku paralelně hraného Adelaide International.

Vítězkou se stala třetí nasazená, 20letá Kazaška Jelena Rybakinová, jež ve finále zdolala o deset let starší čínskou turnajovou čtyřku Čang Šuaj po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3. V tiebreaku úvodního setu přitom odvrátila setbol. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour. Bodový zisk ji posunul na nové kariérní maximum, 26. příčku žebříčku WTA.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Hobart International
WTA Tour 2020
Tenis v Austrálii v roce 2020